Le terme pompier peut désigner :
 un sapeur-pompier (voir aussi pompier professionnel et pompier volontaire),
 dont pompier en Belgique ;
 un ouvrier manœuvrant les pompes dans une mine ;
 en art, le style pompier désigne, avec une connotation originellement péjorative, la peinture académique ;
 Le Pompier, une chanson du folklore étudiant français ;
 une fellation, en argot ;
 la bande dessinée humoristique Les Pompiers.